

Toponymes 
 Gualtieri est une commune italienne en Émilie-Romagne.
 Gualtieri Sicaminò est une commune italienne en Sicile.

Patronymes 

 Davide Gualtieri (né en 1971), footballeur saint-marinais
 Joseph-François Gualtieri (1659-1723), ecclésiastique, évêque de Vaison-la-Romaine de 1702 à 1723
 Niccolò Gualtieri (1688-1744), médecin et malacologiste italien
 Paolo Rocco Gualtieri (né en 1961), prélat italien
 Roberto Gualtieri (né en 1966), homme politique italien

Voir aussi 
 Gualtieri di San Lazzaro (1908-1974), journaliste, écrivain, critique d'art et éditeur italien
 Ludovico Gualterio De’ Gualtieri (1706-1761), cardinal italien
 Paulie Gualtieri,  personnage fictif de la série télévisée Les Soprano

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme italien